Улица Грибоедова () — в Тбилиси, в районе Мтацминда, от улицы Вано Сараджишвили до улицы Бесики.

История 
Современное название получила в 1881 году в честь русского поэта, государственного деятеля и дипломата Александра Грибоедова (1795—1829).

Прежнее название (1843—1881) — Комендантская.

Достопримечательности 
д. 8-10 — Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили

д. 13 — бывший дом Овнаняна

д. 14 — бывший дом Тунебегова

д. 15 — бывший дом М. Ананова (1903, архитектор Г. А. Саркисян), сохранилась уникальная парадная

д. 18 — Дом-музей Тициана Табидзе

д. 22 — Тбилисская государственная академия художеств, Музей Государственной академии живописи

Федосеевская церковь у выхода улицы к проспекту Руставели перестроена в гражданское здание

На стене у д. 37/44 по улице нанесено граффити Мураками

Известные жители 
 Константин Гамсахурдиа (д. 21)
 Митрофан Лагидзе (собственный дом, 1916—1922)
 народная артистка Грузии Мери Накашидзе (д. 20, 1937—1986, мемориальная доска)
 Булат Окуджава (д. 9)
 Борис Пастернак (д. 18, в квартире Табидзе)
 Сергей Судейкин
 Тициан Табидзе (д. 18, мемориальная доска)
В годы Великой Отечественной войны в эвакуации на улице жил Олег Басилашвили.

Литература 
ენციკლოპედია «თბილისი». 2002

ენციკლოპედია «თბილისი. ქუჩები, გამზირები, მოედნები», გვ. 48, თბ., 2008 წელი.

Примечания

Ссылки 
 Тбилиси — улица Грибоедова. Видеопрогулка
 Тбилиси, район Мтацминда, улица Грибоедова. Фото
 ალექსანდრე გრიბოედოვის ქუჩა — თბილისი

Улицы Тбилиси, названные в честь людей
Объекты, названные в честь Александра Грибоедова